Willeke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernward Willeke (1913–1997), deutscher Franziskaner
 Christoph Willeke (* 1997), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Cilli Willeke (* 1929), deutsche Malerin
 Claas Willeke (1966–2013), deutscher Saxophonist, Klarinettist und Komponist
 Eduard Willeke (1899–1974), deutscher Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler
 Friedrich Wilhelm Willeke (1893–1965), deutscher Politiker (CDU)
 Hermann Willeke (1929–2017), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker

 Klaus-Rainer Willeke (* 1957), deutscher Politiker, Bürgermeister von Sundern
 Markus Willeke (* 1971), deutscher Bildender Künstler
 Rainer Willeke (1924–2018), deutscher Finanzwissenschaftler und Hochschullehrer
 Stefan Willeke (* 1964), deutscher Journalist
 Willem Willeke (1879–1950), US-amerikanischer Cellist, Pianist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Willecke